Terra di Lavoro
 Provincia di Terra di Lavoro (1806-1860)
 Provincia di Terra di Lavoro (1860-1927)